Николай Степанович Лобанов (25 января 1908, Невежкино, Саратовская губерния — 27 мая 1954, Николаевская область) — командир отделения 15-го отдельного гвардейского саперного батальона гвардии младший сержант — на момент представления к награждению орденом Славы 1-й степени.

Биография 
Родился 24 января 1908 года в селе Невежкино (ныне — Лысогорский район, Саратовская область). Образование начальное.

В Красной армии и в боях Великой Отечественной войны с мая 1942 года, был призван Чиназским райвоенкоматом Ташкентской области Узбекистана. Боевой путь красноармеец Лобанов начал в составе 28-го гвардейского артиллерийского полка 9-й гвардейской дивизии повозочным, в декабре 1942 года был ранен, награждён медалью «За боевые заслуги». К лету 1944 года — сапер 15-го отдельного гвардейского саперного батальона 11-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе этой части прошел до Победы.

В ночь на 23 июня 1944 года в районе 20 км северо-восточнее города Орша Витебской обл. красноармеец Лобанов сделал проход в проволочном заграждении противника и в поисках мин дополз до самых вражеских траншей. Убедившись в безопасности прохода вернулся на свои позиции. В тот же день участвовал в постройке моста, несмотря на постоянный огонь противника, мост был построен в срок.

Приказом по частям 11-й гвардейской стрелковой дивизии от 26 июня 1944 года красноармеец Лобанов Николай Степанович награждён орденом Славы 3-й степени.

27 июня 1944 года в столкновении с группой вражеских солдат своими решительными действиями способствовал захвату в плен несколько солдат противника. В ночь на 1 июля 1944 года после пятидесятикилометрового марша в составе батальона ефрейтор Лобанов участвовал в строительстве трех переправ через реку Березина и её притоков в районе совхоза Веселово. В течение суток работал на установке опор, проявил образцы самоотверженности и выносливости.

Приказом по войскам 11-й гвардейской армии от 27 июля 1944 года гвардии ефрейтор Лобанов Николай Степанович награждён орденом Славы 2-й степени.

В ночь на 15 октября 1944 года на нейтральной полосе, действуя в группе разграждения, гвардии младший сержант Лобанов лично снял 9 противотанковых и 6 противопехотных мин, сделал проход в проволочном заграждении. При отходе на свои позиции, вынес раненого товарища. Был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.

В наступательных боях с 18 января 1945 года гвардии младший сержант Лобанов действовал в составе взвода инженерной разведки, точно и своевременно доносил о состоянии дорог, мостов и бродов на пути продвижения дивизии. Под огнём противника указывал переправы через реки, участвовал в боях в составе стрелковых подразделений. Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество младший сержант Лобанов Николай Степанович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

Трагически погиб 27 мая 1954 года. Похоронен на кладбище села Грейгово  Николаевской области Украины.

Награждён орденами Отечественной войны второй степени, Славы трёх степеней, медалями, в том числе «За боевые заслуги».

Литература

Ссылки 

Сапёры Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы